Andrés González peut désigner :

 Andrés González Luján (né en 1968), footballeur péruvien ;
 Andrés González Ramírez (né en 1984), footballeur colombien.